Firm Roots – album di Cedar Walton del 1974
Firm Roots – album di Clifford Jordan del 1975
Firm Roots – album dei Silent Poets del 1996